90 (getal) als Romeins getal
 90 als Romeins jaartal
 de afkorting voor crosscountry